Chácara (del quechua chajra) es, en Brasil, una pequeña propiedad rural (o una gran propiedad urbana) con casa de vivienda, cría de animales y cultivo de frutas y legumbres para venta. En tiempos más recientes, las chácaras se hicieron, también, una propiedad (frecuentemente, la segunda propiedad de la familia) destinada a recreación y ocio durante fines de semana.

Véase también 
 casa de campo
 hacienda
 quinta
 rancho
 granja
 estancia
 cabaña

Referencias 

Agricultura
Cultura de Brasil